Obras cumbres puede referirse a:

Álbumes 
Obras cumbres, de Virus (banda),del año 1998.
Obras cumbres, de Charly García, del año 1999.
Obras cumbres, de Los Fabulosos Cadillacs, del año 2000.
Obras cumbres, de Soda Stereo, del año 2001 y la parte 2 de 2006.
Obras cumbres,  de Pescado Rabioso e Invisible, del año 2001.
Obras cumbres, de Los Violadores, del año 2001.
Obras cumbres, de Sumo (banda), del año 2001.
Obras cumbres, de Babasónicos, del año 2002.
Obras cumbres, de Los Jaivas, del año 2002.
Obras cumbres, de Attaque 77, del año 2005.
Obras cumbres, de Sui Generis, del año 2005.
Obras cumbres, de Los Auténticos Decadentes, del año 2006.
Obras cumbres,  de Caballeros de la Quema, del año 2006.
Obras cumbres, de Divididos, del año 2006.
Obras Cumbres, de David Lebón, año 2021.

También se puede referir a libros de contractualistas, tales como:
    "El leviatan", hecho por Thomas Hobbes
    "Tratado sobre el gobierno civil", hecho por John Locke
    "El contrato social", hecho por Rousseau